Cocoye (acronyme de l’anglais commando company) : commando parachutiste de l'air (ou fusilier commando de l'air)
 Michel Sitjar (1942-2019), dit Cocoye : joueur de rugby à XIII et rugby à XV français
 Ninja (Congo), surnom de combattants rebelles du Congo-Brazzaville